Ліньє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ліньє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Ліньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ліньє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна